

Нью-Діл — місто, штат Техас
 Нью-Діл — переписна місцевість, штат Теннессі